Tamás Kiss – canoista ungherese
Tamás Kiss – calciatore ungherese nato nel 1979
Tamás Kiss – calciatore ungherese nato nel 2000